Le sigle LPB peut désigner, entre autres :
 le code AITA de l'aéroport international El Alto, l'aéroport de la ville de La Paz, en Bolivie.
 la Liga Portuguesa de Basquetebol (championnat du Portugal de basket-ball).